Een Sint-Bertinuskerk is een kerk in België, gewijd aan Sint-Bertinus:

 Sint-Bertinuskerk (Bulskamp)
 Sint-Bertinuskerk (Poperinge)